In Nederland, complete molens:
 De Korenbloem (Haaksbergen), molen in het Overijsselse Haaksbergen
 De Korenbloem (Loil), molen in het Gelderse Loil
 De Korenbloem (Mill), molen in het Noord-Brabantse Mill
 De Korenbloem (Oploo), molen in het Noord-Brabantse Oploo
 De Korenbloem (Ospel), molen in het Limburgse Ospel
 De Korenbloem (Oude-Tonge), molen in het Zuid-Hollandse Oude-Tonge
 De Korenbloem (Scherpenisse), molen in het Zeeuwse Scherpenisse
 De Korenbloem (Sommelsdijk), molen in het Zuid-Hollandse Sommelsdijk
 De Korenbloem (Ulvenhout), molen in het Noord-Brabantse Ulvenhout
 De Korenbloem (Vriescheloo), molen in het Groningse Vriescheloo
 De Korenbloem (Zoelen), molen in het Gelderse Zoelen
 De Korenbloem (Zonnemaire), molen in het Zeeuwse Zonnemaire
In Nederland, in restauratie:
 De Korenbloem (Kortgene), molen in het Zeeuwse Kortgene

In België:
 De Korenbloem (Ophoven), voormalige molen in Ophoven

Zie ook:
 De Koornbloem, molen in het Zeeuwse Goes